Mutantenstadl steht für:

 Mutantenstadl, Kurzfilm von Achim von Borries (1995)
 Mutantenstadl, Bandprojekt von Matthias Schriefl

Siehe dazu:
 Mutant